Баран — багатозначний термін:
 Баран — рід тварин
 Баран — самець виду вівця домашня.
 Баран — порода кролів.
 Баран — пам'ятна монета номіналом 5 гривень зі срібла.
 Баран — застаріла назва барабана в коловороті.

Топонім

Населені пункти та їхні частини

 Баран — село в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Баран — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Баран — частина села Коцмижув в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Баран — частина села Любожиця в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Баран — частина села Славнюв в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Баран — осада в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Баран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна

Прізвище 

Баран — українське та білоруське прізвище. Дмитро Яворницький у своєму дослідженні «Історія запорізьких козаків» згадував: «Один козак прозваний був товаришами Бараном за звичку, розбушувавшись в п'яному вигляді, не відкривати інакше двері в шинках, як вибиваючи їх головою».
 Баран Анна Михайлівна (1912—2008) — українська вишивальниця.
 Баран Василь (1909—1998) — український священик, громадський діяч.
 Баран Василь Васильович (1911—1949) — (псевдо: «Гефайст», «Люпос») організатор сотень УПА «ім. Галайди» і «Тигри», працівник Служби Безпеки ОУН.
 Баран Василь Павлович ( 1937) — український господарник. Заслужений лісівник України (2001).
 Баран Валерій Григорович (1954—2010) — український поет.
 Баран Віктор-Ґейза (1903—1943) — референт прем'єр-міністрів ЧСР по закарпатських справах, капітан чехословацької армії.
 Баран Володимир Данилович (1927—2019) — український історик, археолог.
 Баран (Арсенич-Баран) Ганна Василівна ( 1970) — українська письменниця і поетеса, заступник голови Чернігівської обласної організації НСПУ.
 Баран Галина Василівна ( 1967) — українська майстриня художньої вишивки; член НСМНМУ.
 Баран Григорій Якович (1930—2013) — український поет, журналіст, громадський діяч.
 Баран Євген Михайлович ( 1961) — український літературний критик, літературознавець.
 Баран Євген Якович (1932—2003) — український лікар-клініцист.
 Баран Лев Миколайович — організатор вищої освіти в Україні
 Баран Микола Андрійович (1907—1983) — український лікар, гігієніст, головний державний санітарний лікар МОЗ України (1944—1954).
 Баран Мирослав Богданович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Баран Михайло Лукич (1884—1937) — український громадсько-політичний і військовий діяч.
 Баран Михайло Миколайович (1928—2004) — український бандурист, художник, скульптор, заслужений діяч мистецтв України
 Баран Олександр Вікторович (1926—2004) — дослідник історії української церкви, священик, професор.
 Баран Орест Михайлович ( 1955) — бандурист, син бандуриста Михайла Барана.
 Баран Осип Семенович (1902—?) — український інженер-лісівник, громадський діяч.
 Баран Остап (1908—1990) — український американський лікар, громадський діяч.
 Баран Петро Семенович (1904—1986) — український священик, діяч «Просвіти».
 Баран Пол (1926—2011) — американський інженер, науковець і винахідник, один з прабатьків сучасного Інтернету.
 Баран Роберт ( 1992) — польський борець вільного стилю, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, учасник Олімпійських ігор.
 Баран Роман Левкович (1925—2004) — український фотохудожник.
 Баран Романна Романівна ( 1953) — українська писанкарка, мистецтвознавець.
 Баран Сергій Петрович (1970—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Баран-Бутович Степан Гаврилович (1877—1944) — український археолог, чернігівський історик-краєзнавець.
 Баран Степан Іванович (1879—1953) — український адвокат, журналіст, політичний і громадський діяч, публіцист у Галичині, дійсний член НТШ, доктор права (1909). Член УНДО.
 Баран Тарас Михайлович (1959—2018) — цимбаліст, син бандуриста Михайла Барана.
 Баран Юрій Миколайович (1968—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Барани — село.
 Баранов
 Баранова
 Барань

Українські прізвища

Примітки